Uriel může být:

 Uriel (archanděl), archanděl
 Uriel (skupina), britská rocková skupina
 pseudonym Jany Kratochvílové